What Is Love? oder What Is Love bezeichnet:

 What Is Love? (Howard-Jones-Lied), Lied von Howard Jones (1983)
 What Is Love, Lied von Haddaway (1992)
 What Is Love? (EP), Extended Play der Girlgroup Twice (2018)